Der Siam Football Club () ist ein thailändischer Fußballverein aus Nonthaburi, der in der Thai League 3 (Bangkok Metropolitan Region), der dritthöchsten thailändischen Spielklasse, spielt.

Vereinsgeschichte 
Der Verein wurde 2011 als Rangsit FC gegründet. Ein Jahr später erfolgte die Umbenennung in BGC FC. Der BGC FC war die Reservemannschaft des Erstligisten Bangkok Glass. 2019 erfolgte eine erneute Umbenennung in Siam FC. Der Verein startete 2012 in der dritten Liga, der Regional League Division 2, in der Region Bangkok. 2013 spielte der Club in der Region Central/West. Ab 2014 spielte man wieder in der Bangkok Region. Die Saison 2017 wurde der Verein gesperrt. Nach der Ligareform 2017 startete man 2018 in der vierten Liga, der Thai League 4, in der Bangkok Region.

Namensänderungen 
 2011: Gründung als Rangsit FC
 2012: Umbenennung in BGC FC
 2019: Umbenennung in Siam FC

Stadion 
Seine Heimspiele trägt der Verein im 72nd Anniversary Stadium im Bezirk Min Buri in Bangkok aus. Die Sportstätte hat ein Fassungsvermögen von 10.000 Personen.

Spielstätten seit 2012

Spieler 
Stand: 20. April 2020

Saisonplatzierung

Beste Torschützen seit 2018

Weblinks 
  
 
 Siam FC in der Datenbank von globalsportsarchive.com
 Siam FC in der Datenbank von thaileague.co.th
 Siam FC bei facebook.com

Einzelnachweise 

Siam, FC
Gegründet 2011
Sport (Nonthaburi)